Troup ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Troup (1918–1999), US-amerikanischer Jazzpianist und Songwriter
 George Troup (1780–1856), US-amerikanischer Politiker und Gouverneur von Georgia
 Miloslav Troup (1917–1993), tschechischer akademischer Maler, Grafiker und Illustrator
 Robert Troup (1757–1832), US-amerikanischer Jurist und Bundesrichter

Troup ist der Name eines Ortes in den Vereinigten Staaten:
 Troup (Texas)

Troup ist auch der Name eines Sees in Neuseeland:
 Lake Troup, in der Region Southland

Siehe auch:
 Troup County